Минулорічна чемпіонка Маргатита Гаспарян програла у другому колі Данці Ковінич.

Титул виграла Алісон ван Ейтванк, здолавши  в фіналі Сорану Кирстю, 6–2, 4–6, 6–4.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Tashkent Open
Tashkent Open
2019 в узбецькому спорті